Меледино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Костромская область 
 Меледино — деревня в Солигаличском районе.
 Меледино — деревня в Чухломском районе.

Московская область 
 Меледино — предыдущее название деревни Мельдино в Талдомском районе.

Нижегородская область 
 Меледино — деревня в Сосновском районе.

Ярославская область 
 Меледино — деревня в Пошехонском районе.

См. также